Кримските татари са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 248 193 души, или 0,51 % от населението на страната.

Численост и дял 

Численост и дял на кримските татари според преброяванията на населението през годините (в периода след депортирането им от Крим, който преди това не е включен в състава на Украинска ССР):

Преброяване през 1989 и 2001 г. 
Численост и дял на кримските татари според преброяването на населението през 1989 и 2001 г., по области:

Източници 

Етнически групи в Украйна